Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Marcella Mesker e Pascale Paradis che hanno battuto in finale Lori McNeil e Catherine Suire 2–6, 7–6(1), 6–1.

Teste di serie 

 Marcella Mesker /  Pascale Paradis (Campionesse)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (finale)

 Kathleen Horvath /  Joanne Russell (semifinali)
 Mercedes Paz /  Kim Sands (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1986